Die englische Bezeichnung Golden Spike („Goldener Nagel“) steht für:

 Golden Spike National Historic Site, eine Gedenkstätte in Utah (USA)
 Ostrava Golden Spike, ein Leichtathletiktreffen in Ostrava (Tschechische Republik)
 Global Stratotype Section and Point, ein Referenzpunkt der Schichtenkunde